Безіменна — річка в Україні, у Славутському районі Хмельницької області. Права притока Жарихи (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 29,7 км².

Розташування 
Бере початок у на північно-східній стороні від  села Волиці. Тече переважно на північний схід і біля Дятилівки впадає у річку Жариху, ліву притоку Корчика. 

Населені пункти вздовж берегової смуги: Губельці, Пузирки, Досін, Соснівка. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Славутського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви